Ю́хан Бру́нстрём (; родился 3 апреля 1980 года в Фискебекшиле, лен Гётеборг-Бохус, Швеция) — шведский профессиональный теннисист, специализирующийся на игре в парном разряде. Победитель пяти турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Юхан — один из трёх детей Каспера и Катрин Брунстрёмов; его сестру зовут Каролина (род.1975), а брата — Йеспер (род.1987). Младший брат также играет в теннис в протуре, но не добивается больших успехов.

Брунстрём в теннисе с шести лет; любимое покрытие — хард.

Между карьерой в юниорских соревнованиях и выступлениями в протуре швед успел пройти обучение в Южном методическом университете в американском Далласе, параллельно играя за него в теннисном турнире NCAA и добившись в этом соревновании некоторых успехов (в 2001 году дошёл до финала в парном разряде вместе с Йоном Вальмарком).

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 2005 году, специализируется на выступлениях в парном разряде. В 2008 году впервые выходит в финал турнира ATP в Бостаде и в Стокгольме. В 2009 году
совместно с Жаном-Жюльеном Ройером доходит до финала сразу на четырёх турнирах: в Белграде, Хертогенбосе, Умаге и Бухаресте. В 2010 году в дуэте с финном Яркко Ниеминеном выигрывает первый титул. Произошло это на турнире в Гштаде.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (19)

Победы (5)

Поражения (14)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Швеции
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки «СМУ Мустангс» (теннис)